Bela Crkva je lahko:
 Bela Crkva, Krupanj, naselje v Srbiji
 Bela Crkva, Vojvodina,  naselje v Srbiji